Cleòmedes (Cleomedes, Κλεομήδης) fou un astrònom grec autor d'un tractat elemental d'astronomia.

Res es coneix de la seva vida. Va viure possiblement entre una mica abans i una mica després que Claudi Ptolemeu, els treballs del qual segurament va conèixer, però se'l situa en un període temporal entre el 186 el 390, tot i que el seu tracta és d'impossible datació. És l'autor d'un tractat d'astronomia titulat Els Cels (en  Μετέωρα, en  Caelestia) en dos llibres, que durant el Renaixement es va conèixer com a De motu circulari corporum celestium (Sobre el moviment circular dels cossos celestes) al qual exposava de forma molt elemental> el sistema de l'univers, seguint les teories de Posidoni.

Referències

Bibliografia 
 
 
  
 

Astrònoms de l'antiga Grècia
Persones de la província de Çanakkale
Astrònoms turcs